(913) Отила () — астероид главного астероидного пояса. Открыт 19 марта 1919 г. немецким астрономом Карлом Рейнмутом в Гейдельберге, Германия. Астероид был назван женским именем, которое учёный взял из немецкого ежегодного календаря Lahrer hinkender Bote, и никак не связано с современниками Рейнмута.

Отила не пересекает орбиту Земли, и делает полный оборот вокруг Солнца за 3,26 Юлианских лет.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 Орбитальные и физические параметры малых тел (NASA Jet Propulsion Laboratory)
 Dictionary of minor planet names. Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union

Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом